Soianesi – abitanti di Soiana
Soianesi – abitanti di Soiano del Lago